Hassell peut nommer :

Patronyme 
Bobby Hassell (1980-), joueur de football anglais ;
George Hassell (1881-1937), acteur anglais ;
Jasmine Hassell (1991-), joueuse de basket-ball américaine ;
Jon Hassell (1937-2021), trompettiste américain ;
Trenton Hassell (1979-), joueur de basket-ball américain ;
Ulrich von Hassell (1881-1944), diplomate allemand.

Toponyme 
Hassell, ville américaine de Caroline du Nord.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais